Ordnance Survey steht für:

 Ordnance Survey, Landesvermessungsbehörde von Großbritannien
 Ordnance Survey Ireland, Landesvermessungsbehörde der Republik Irland
 Ordnance Survey of Northern Ireland, Landesvermessungsbehörde von Nordirland